Апертура 2015 () — 81-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф за чемпионство

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 20—21 мая, а ответные состоялись 23—24 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 27—28 мая, а ответные состоялись 31 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 3 июня, а ответный состоялся 7 июня.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2015 на rsssf.com

2015
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2015 году